DM, D. M. o dm es un acrónimo que puede significar:

Arte y entretenimiento

Película, radio, y televisión 
 Danger Mouse (series animada), serie animada de televisión británica.
 Derek Morgan, personaje de ficción de la serie de drama criminal Mentes Criminales, interpretado por Shemar Moore.

Juegos 
 Dungeon Master, juego posteriormente llamado Dungeons & Dragons

Música 
 Death metal, estilo musical.
 DM, álbum de la cantante Dulce María
 Depeche Mode, banda inglesa formada en 1980

Medicina 
 Diabetes Mellitus.

Religión 
 Divina Misericordia.

Ciencia, tecnología y matemática 
 Decímetro.
 Tablero de fibra de densidad media

Compañías y productos 
 Daily Mail.

Otros 
 Deutsche Mark.

Siglas